Миюнь:
 Миюнь — уезд Пекина (КНР).
 Миюнь — водохранилище в уезде Миюнь города Пекин.